L3 může být:
 třetí úroveň (; např. u tech. podpory, …)
 L3/3x – italský tančík
 L-3 – sovětská ponorka
 L³ – Lenstrův-Lenstrův-Lovászův algoritmus (LLL)
 L3 experiment – bývalý detektor v CERNu
 jeden z leteckých předpisů